Line Printer Daemon – zbiór programów do obsługi drukarek
 The Legendary Pink Dots – brytyjsko/holenderski zespół rockowy
 Layer Plastic Deposition – technologia druku przestrzennego, tożsama z FFF i FDM
 Leki przeciwdepresyjne